Игорь Иванович Кобзев: Кобзев, Игорь Иванович (1924—1986) — русский советский поэт, живописец, общественный деятель.
 Кобзев, Игорь Иванович (род. 1966) — российский политик.